Trapeza (, dt. Bank, Tisch) bezeichnet:

 Trapeza (Bank), griechisch-antike Form der Bank (Geldinstitut)
 Trapeza (Tisch), griechisch-antiker Tisch
 Trapeza (Opfer), griechisch-antikes Opfer
 das Refektorium eines orthodoxen Klosters, siehe Refektorium #Orthodoxie